The Dead Don't Die (1975), een Amerikaanse televisiefilm uit 1975
The Dead Don't Die (2019), een Amerikaanse film uit 2019